{{Воинское формирование
| название = 232-я гвардейская реактивная артиллерийская Пражская Краснознамённая, ордена Суворова бригада104-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности
| изображение = 
| подпись = 
| годы = 1 мая 1943 — 
| страны =  (1943—1991) (1991—наст. время)
| подчинение = Центральный военный округ
| в составе = 
| тип = бригада
| включает_в_себя = 
| роль = артиллерия
| размер = 
| командная_структура = 
| размещение = г. Чебаркуль (Челябинская область)
| прозвище = 
| покровитель = 
| девиз = 
| цвета = 
| марш = 
| талисман = 
| снаряжение = РСЗО «Ураган»
| войны = Вторжение России на Украину (2022)
| сражения = Вторая мировая война
| знаки_отличия = Почётные наименования:«Пражская»
| нынешний_командир = полковник Могилевец Денис Вячеславович
| известные_командиры = 
| предшественник = 104-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности (1943) → 12-я артиллерийская дивизия (1974)
| преемник = 
| сайт = 
}}232-я гвардейская реактивная артиллерийская Пражская Краснознамённая, ордена Суворова бригада — тактическое соединение реактивных систем залпового огня (РСЗО) Сухопутных войск Российской Федерации. Пункты постоянной дислокации — г. Чебаркуль Челябинской области и п. Плановый Курганской области.

Условное наименование — Войсковая часть № 31643 (в/ч 31643). Сокращённое наименование — 232 гв. реабр.

Соединение находится в составе Центрального военного округа.

 История 
Ведёт свою историю от 104-й гаубичной артиллерийской бригады большой мощности. Формирование начало своё существование в конце апреля 1943 года. Входило в состав Действующей армии с апреля 1943 года по 13 апреля 1944 года, с 14 июня 1944 года по 09 мая 1945 года 104-я бригада входила в состав 12-й артиллерийской дивизии прорыва РГК.. Юбилеи соединения отмечаются 1 мая. На вооружении бригады в годы ВОВ стояли 203-мм гаубицы Б-4.

За 2 года боевой деятельности бригада участвовала в 14 наступательных операциях в составе Центрального и 1-го Белорусского фронтов. В том числе в Курской битве, форсировании Днепра, Белорусской стратегической наступательной, Берлинской стратегической наступательной операциях.

Почётное наименование «Пражская» присвоено соединению за взятие предместья Варшавы — Праги в ходе Люблин-Брестской операции на завершающем этапе Белорусской стратегической наступательной операции.

Соединение дало 14 Героев Советского Союза, 1160 награждённых орденами и медалями артиллеристов за годы войны.

В декабре 1974 104-я габр БМ переформирована в 12-ю артиллерийскую дивизию в МВО. И в 1982 переведена в Забайкальский военный округ с пунктом постоянной дислокации в Чистых Ключах.
 
В 2018 году в третий раз издана книга «Убойный калибр» о боевом пути бригады к 75-й годовщине создания соединения. Книга писалась коллективом авторов из офицеров и ветеранов под руководством командира 232-й бригады Олега Серкеза. Книга содержит дополненную информацию о 75 годах службы, уникальные архивные документы и фотографии, качественную полиграфию.

18 декабря 2018 года в Доме офицеров в Екатеринбурге, в рамках открытия Военного совета руководящего состава Центрального военного округа (ЦВО), состоялась церемония вручения специального приза «За развитие военно-шефской деятельности». В ходе церемонии, за заслуги в сохранении и развитии лучших традиций патриотизма, шефами были вручены именные серебряные знаки Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. Герой России Сергей Зяблов вручил знак командиру 232-й реактивной артиллерийской бригады полковнику Олегу Серкезу.

В 2022 году бригада принимает участие во вторжении на Украину. В ходе боевых действий погиб начальник тыла бригады подполковник О. Ткачёв.

 Состав 

 Конец 1980-х гг. 
12-я артиллерийская Пражская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия (Чистые Ключи):
 232-я реактивная артиллерийская бригада (Чистые Ключи)
 гаубичный артиллерийский полк (Чистые Ключи)
 691-й противотанковый артиллерийский полк (Чистые Ключи)
 382-я пушечная артиллерийская бригада (Дивизионная)
 противотанковый артиллерийский полк (Дивизионная)
 81-й разведывательный артиллерийский полк (Дивизионная)

 Награды 
 «Гвардейская» — почётное наименование присвоено Указом Президента Российской Федерации за «массовый героизм, отвагу и стойкость в боевых действиях по защите Отечества в условиях вооружённых конфликтов».
 «Пражская'''» — присвоено Приказом № 0350 от 31.10.44 года за освобождение варшавского предместья Праги в ходе Люблин-Брестской операции;
  Орден Красного Знамени — награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.02.1945 г. за участие в 1945 г. в прорыве обороны противника на плацдарме р. Висла в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции;
  Орден Суворова — награждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.05.1945 г. за уничтожение немецких войск юго-восточнее Берлина в ходе Берлинской стратегической наступательной операции.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Артиллерийские бригады Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские формирования Центрального военного округа
Артиллерийские формирования СССР
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании